Kun Béla (1829–1874) honvédszázados, honvédkapitány
Kun Béla (1845–1896) publicista, jogász, jogakadémiai tanár
Kun Béla (1861–1934) jogász, jogi író, államtitkár, miniszteri tanácsos
Kun Béla (1874–1950) teológus, jogász, egyetemi tanár, felsőházi tag
Kun Béla (1878–1954) újságíró, lapszerkesztő, függetlenségi politikus, országgyűlési képviselő
Kun Béla (1886–1938) kommunista politikus, a Magyarországi Tanácsköztársaság egyik vezetője

egyéb

Kun Barna (1839–1918) királyi aljárásbíró írói álneve